St.-Mauritius-Kapelle steht für:

 St.-Mauritius-Kapelle (Bohndorf), in Altenmedingen, Niedersachsen
 St.-Mauritius-Kapelle (Nordschwaben), im Ortsteil Nordschwaben der baden-württembergischen Stadt Rheinfelden

Siehe auch:
 Mauritiuskirche